Tagamanent kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tagamanent (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Tagamanent (berg), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Tagamanent (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar